
Termin -{DMS}- ima više značenja.

 Donorska mreža Srbije, dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje koje se bavi zdravstvenom zaštitom i transplantacionom medicinom.
 Dimetil-sulfid, hemijsko jedinjenje.
 Društvo matematičara Srbije, profesionalno udruženje.
 Softver za planiranje elektrodistributivnog sistema, računarski sistem